Furculiță, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Feodosia Furculiță (n. 1958), general moldovean.
 Corneliu Furculiță (n. 1969), jurist și un om politic moldovean.

Vezi și
 Furculiță